Cantonul Vitteaux este un canton din arondismentul Montbard, departamentul Côte-d'Or, regiunea Burgundia, Franța.

Comune 

|-
| Arnay-sous-Vitteaux || align="right" | 146 || align="right" | 21350 || align="right" | 21024
|-
| Avosnes || align="right" | 73 || align="right" | 21350 || align="right" | 21040
|-
| Beurizot || align="right" | 110 || align="right" | 21350 || align="right" | 21069
|-
| Boussey || align="right" | 45 || align="right" | 21350 || align="right" | 21097
|-
| Brain || align="right" | 23 || align="right" | 21350 || align="right" | 21100
|-
| Champrenault || align="right" | 41 || align="right" | 21690 || align="right" | 21141
|-
| Charny || align="right" | 34 || align="right" | 21350 || align="right" | 21147
|-
| Chevannay || align="right" | 46 || align="right" | 21540 || align="right" | 21168
|-
| Dampierre-en-Montagne || align="right" | 68 || align="right" | 21350 || align="right" | 21224
|-
| Gissey-le-Vieil || align="right" | 104 || align="right" | 21350 || align="right" | 21298
|-
| Marcellois || align="right" | 24 || align="right" | 21350 || align="right" | 21377
|-
| Marcilly-et-Dracy || align="right" | 95 || align="right" | 21350 || align="right" | 21381
|-
| Massingy-lès-Vitteaux || align="right" | 101 || align="right" | 21350 || align="right" | 21395
|-
| Posanges || align="right" | 45 || align="right" | 21350 || align="right" | 21498
|-
| Saffres || align="right" | 105 || align="right" | 21350 || align="right" | 21537
|-
| Sainte-Colombe-en-Auxois || align="right" | 59 || align="right" | 21350 || align="right" | 21544
|-
| Saint-Hélier || align="right" | 25 || align="right" | 21690 || align="right" | 21552
|-
| Saint-Mesmin || align="right" | 99 || align="right" | 21540 || align="right" | 21563
|-
| Saint-Thibault || align="right" | 138 || align="right" | 21350 || align="right" | 21576
|-
| Soussey-sur-Brionne || align="right" | 102 || align="right" | 21350 || align="right" | 21613
|-
| Thorey-sous-Charny || align="right" | 153 || align="right" | 21350 || align="right" | 21633
|-
| Uncey-le-Franc || align="right" | 54 || align="right" | 21350 || align="right" | 21649
|-
| Velogny || align="right" | 32 || align="right" | 21350 || align="right" | 21662
|-
| Vesvres || align="right" | 25 || align="right" | 21350 || align="right" | 21672
|-
| Villeberny || align="right" | 74 || align="right" | 21350 || align="right" | 21690
|-
| Villeferry || align="right" | 36 || align="right" | 21350 || align="right" | 21694
|-
| Villy-en-Auxois || align="right" | 209 || align="right" | 21350 || align="right" | 21707
|-
| Vitteaux || align="right" | 1 114 || align="right" | 21350 || align="right" | 21710
|}
 
 

Cantoane în Côte-d'Or